Vendor Rating Systems - um método de avaliação e medição da performance dos fornecedores

Desambiguação